Salowa (r. m. salowy) – pracownik ochrony zdrowia, zajmujący się utrzymaniem czystości w placówkach ochrony zdrowia, w szczególności w salach szpitalnych (stąd nazwa). Podlegając służbowo (w szpitalach) pielęgniarce oddziałowej pełni także funkcje pomocnicze przy obsłudze chorych i opiece nad nimi.

Do pracy na tym stanowisku w Polsce nie jest wymagane żadne wykształcenie; jednoczesny brak (w Polsce, w 2009 r.) centralnych szczegółowych uregulowań, które określałyby zakres czynności, jakich nie wolno powierzyć salowej powoduje, że w niektórych szpitalach w blokach operacyjnych zadania tzw. „instrumentariuszki brudnej” powierza się salowym.

Stanowisko salowej w rozporządzeniu w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej z roku 2001 zaliczane było (jako równorzędne do takich stanowisk, jak: sanitariusz, fasowaczka, pomoc  laboratoryjna i pomoc apteczna) do VIII, najniższej grupy zaszeregowania z grupy pracowników działalności podstawowej.

Bibliografia 
 Słownik Języka Polskiego PWN

Przypisy 

Zawody
System opieki zdrowotnej